Royal Oak (engl. Königliche Eiche) steht für:

 Royal Oak (Baum), eine Eiche, in der sich Karl II. von England der Gefangennahme durch Parlamentarier entzog
 Royal Oak (London Underground), eine Station im Londoner U-Bahn-Netz
 HMS Royal Oak, den Namen von Schiffen der Royal Navy
 Audemars Piguet Royal Oak, eine Armbanduhr von Audemars Piguet
 Royal Oak (Fishguard), historische Gaststätte in Fishguard, Pembrokeshire

Royal Oak ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Royal Oak (Launceston), Tasmanien

in Irland:
 Royal Oak (County Carlow)

in Kanada:
 Royal Oak (Calgary), Stadtteil von Calgary

in Neuseeland:
 Royal Oak (Neuseeland), Vorort von Auckland

im Vereinigten Königreich:
 Royal Oak (County Durham), England
 Royal Oak (Lancashire), England
 Royal Oak (Yorkshire), England

in den Vereinigten Staaten:
 Royal Oak (Arkansas)
 Royal Oak (Indiana)
 Royal Oak (Talbot County, Maryland)
 Royal Oak (Wicomico County, Maryland)
 Royal Oak (Michigan)
 Royal Oak Charter Township, Michigan

Siehe auch:
 Royal Oaks